Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich – nieistniejąca już samorządowa organizacja gospodarcza, utworzona w 1992 pod nazwą Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej (Lenkijos-Lietuvos ūkio rūmai) dla wspomożenia rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Litwą. Następnie jej zadania poszerzono o pozostałe kraje b. ZSRR, jednocześnie zmieniając jej nazwę. 

Inicjatywa utworzenia Izby zrodziła się w Puńsku, gdzie na początku lat 90. ub. wieku zaczęto organizować polsko-litewskie spotkania gospodarcze. 

Funkcjonowało przedstawicielstwo w Warszawie w al. Niepodległości 210 (2003-2005) i w Mariampolu.

W 2006 Izba zbankrutowała; wykreślona z rejestru w 2009.

Propolski samorząd gospodarczy na Litwie 
Litewscy przedsiębiorcy powołali w 2004 w Mariampolu Litewsko-Polską Izbę Gospodarczą (Lietuvos ir Lenkijos ūkio rūmai) z siedzibą przy ul. Laisvės 18.

Partnerzy polscy w 2015 utworzyli w Wilnie Polsko-Litewską Izbę Gospodarczą (Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai), przy Konstitucijos pr. 7. Zrzesza 16 członków. strona www

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-litewskie
Gospodarka Litwy
Gospodarka Polski